L'édition 2022 du tournoi de tennis de Tunisie se déroule à Monastir du  au  sur dur en extérieur. Appartenant à la catégorie WTA 250, il s'agit de la première édition.

Faits marquants

Forfaits 
  Sorana Cîrstea, remplacée par  Kamilla Rakhimova
  Kaja Juvan, remplacée par  Harmony Tan
  Jasmine Paolini, remplacée par  Elena-Gabriela Ruse
  Clara Tauson, remplacée par  Harriet Dart
  Martina Trevisan, remplacée par  Laura Pigossi
  Alison Van Uytvanck, remplacée par  Kateřina Siniaková

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Belge Elise Mertens remporte son  WTA en dominant en finale la Française Alizé Cornet. La paire composée de Kristina Mladenovic et Kateřina Siniaková remporte le double.

Primes et points 

Source :

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tunisie
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
 .
 

WTA 2022
Tunisie
Sport en Tunisie en 2022
Tennis en octobre 2022